North Haven kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
North Haven (Connecticut)
North Haven (New York)
North Haven (Maine)